Алекса́ндр Сафо́нов:
 Сафонов Александр Александрович:
  (род. 1991) — российский волейболист, чемпион России в составе клуба «Белогорье» (2013).
 Сафонов, Александр Александрович (род. 1991) — украинский футболист.
 Сафонов, Александр Викторович (род. 1989) — российский легкоатлет, бронзовый медалист чемпионата России по эстафетному бегу в дисциплинах 4×800 и 4×1500 м (2010).
 Сафонов, Александр Захарович (1923—2006) — полный кавалер ордена Славы.
 Сафонов, Александр Иванович (1909—1984) — председатель колхоза им. Дзержинского Ивановской области, Герой Социалистического Труда.
 Сафонов, Александр Кононович (1875—1919) — активный участник становления советской власти в Липецке.
 Сафонов, Александр Михайлович:
 Сафонов, Александр Михайлович (1912—1988) — замдиректора Горьковского автомобильного завода, лауреат Сталинской премии (1951), Герой Социалистического Труда (1971).
  (род. 1976) — российский гандболист, чемпион России в составе клуба «ЦСКА-СпортАкадем» (2001), генеральный директор клуба «Чеховские медведи».
 
 Сафонов, Александр Сергеевич (род. 1943) — диктор Украинского телевидения.
 Сафонов, Александр Степанович — председатель Оренбургского горисполкома (1938—1939).
 Сафонов, Александр Яковлевич (1911—1985) — Герой Социалистического Труда (1971).